Honghua bezeichnet:

 Honghua (Tancheng) (红花镇), Großgemeinde im Kreis Tancheng in der chinesischen Provinz Shandong
 Honghua (Zhongshan) (红花镇), Großgemeinde im Kreis Zhongshan im Autonomen Gebiet Guangxi, Volksrepublik China
 Honghua (Ebian) (红花乡), Gemeinde im Autonomen Kreis Ebian in der chinesischen Provinz Sichuan
 Honghua (Miluo) (红花乡), Gemeinde der Stadt Miluo in der chinesischen Provinz Hunan
 Honghua (Qinhuai) (红花街道), Straßenviertel im Stadtbezirk Qinhuai in der chinesischen Provinz Jiangsu